Nobleton ist der Name mehrerer Orte in Nordamerika:

 Nobleton (Florida), im Hernando County
 Nobleton (Wisconsin), im Washburn County
 Nobleton (Ontario)